Краснинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Краснинское сельское поселение — входит в Даниловский район

Кемеровская область
 Краснинское сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район

Липецкая область
 Краснинское сельское поселение — входит в Краснинский район

Челябинская область
 Краснинское сельское поселение — входит в Верхнеуральский район